Le tournoi US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute à Indianapolis du 9 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Tuero.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en août 1971